Carlo Nordio – ex magistrato italiano
 Cesare Nordio – compositore italiano
 Domenico Nordio – violinista italiano
 Enrico Nordio – architetto italiano
 Furio Nordio – bobbista italiano
 Gastone Nordio – ex calciatore italiano
 Umberto Nordio – architetto italiano
 Umberto Nordio – dirigente d'azienda italiano